Amphiduros är ett släkte av ringmaskar. Amphiduros ingår i familjen Hesionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Amphiduros